Cancelleria – attività svolta da un Cancelliere
 Cancelleria Segreta – organo dell'apparato burocratico della Repubblica di Venezia
 Cancelleria del Reich 
 Cancelleria federale – organo in aiuto del Consiglio Federale svizzero
 Cancelleria – ufficio pubblico italiano, cui è preposto un cancelliere
 Cancelleria – insieme degli oggetti usati in un ufficio: carta e penna, materiali da ufficio, biglietti da visita, eccetera.